De Mysteriis Dom Sathanas () — дебютный студийный альбом норвежской блэк-метал-группы Mayhem, выпущенный 24 мая 1994 году на лейбле Deathlike Silence Productions. Написание песен началось ещё в 1987 году, но из-за самоубийства вокалиста Дэда (Пер Ингве Олин) и убийства гитариста Евронимуса (Эйстен Ошет) Варгом Викернесем выпуск альбома был отложен до мая 1994 года. Музыкальная составляющая и обстоятельства, окружавшие запись и выход альбома, сделали его культовым в среде поклонников блэк-метала.

Название альбома De Mysteriis Dom Sathanas — это искажённая латинская фраза «О тайне господа Сатаны», правильно De Mysteriis Domini Satanae.

История записи альбома

1987-1991 
Mayhem начали писать песни для альбома в конце 1987 года - начале 1988, после выпуска EP Deathcrush. В 1988 году к группе присоединились барабанщик Хеллхаммер (Ян Аксель Бломберг) и вокалист Дэд (Пер Ингве Олин), который и начал написание лирики к новому альбому. В 1990 году были записаны студийные версии песен «Freezing Moon» и «Carnage», которые вошли в сборник CBR Records Projections of a Stained Mind.

Барабанщик Хеллхаммер утверждал, что лирика песни «Freezing Moon» «призвана заставить людей совершить самоубийство». Вокалист Дэд сказал в интервью 1989 года, что к тому времени он написал тексты для «Funeral Fog», «Freezing Moon», «Buried by Time and Dust» и «Pagan Fears». Готовые версии этих песен вошли в концертный альбом Live in Leipzig, который был записан в ноябре 1990 года и выпущен в 1993 году.

Самоубийство Дэда 
Однако, 8 апреля 1991 года, находясь в доме в лесу, который группа использовала для репетиций, Дэд перерезал себе запястья и горло, а затем выстрелил себе в лоб из дробовика. Он оставил короткую предсмертную записку и текст песни «Life Eternal»:

Простите за кровь, я порезал себе запястья и шею. Я собирался умереть в лесу, чтобы на поиски ушло несколько дней. Я принадлежу лесу, и всегда принадлежал. Всё равно никто не поймёт почему. Чтобы дать некое подобие объяснения — я не человек, всё это просто сон, и скоро я проснусь. Было слишком холодно, кровь постоянно сворачивалась, ещё и мой новый нож оказался тупым. Если не удастся умереть от ножа, я вышибу всё дерьмо из черепа. Пока не знаю. Я оставляю «до лучших времён» все свои тексты и оставшиеся деньги. Пусть тот, кто найдёт, забирает эту хуйню. В качестве прощального привета оставляю «Life Eternal». Делайте, что хотите с этой хуйнёй. / Пелле.

Я задумал всё это не сейчас, а семнадцать лет назад.

Вскоре его тело нашел Евронимус, но прежде чем позвонить в полицию, он зашел в ближайший магазин и купил одноразовую камеру, на которую сфотографировал труп Дэда, предварительно положив рядом нож и дробовик. Одна из этих фотографий позже была использована в качестве бутлега Dawn of the Black Hearts, выпущенного в 1995 году Маурицио Монтойей, владельцем лейбла Warmaster Records в Колумбии и другом по переписке Евронимуса.

1991-1994 
Так как Дэд покончил с собой ещё до начала записи альбома, в качестве вокалиста был приглашён Аттила Чихар из венгерской группы Tormentor. Его узнаваемый вокал не похож на стандартный блэковый скриминг, однако несмотря на это его работа на De Mysteriis Dom Sathanas считается одним из лучших образцов жанра. В 2004 году Аттила Чихар вернулся в Mayhem, на этот раз в качестве постоянного участника.

Альбом был записан, по словам Аттилы Чихара, за три дня, в конце 1992 — начале 1993 года в Grieghallen в Бергене. Снорре «Блэкторн» Рух, участник блэк-метал группы Thorns, написал несколько риффов для альбома и  и закончил некоторые тексты песен Дэда, а в 1992 стал вторым гитаристом Mayhem. Партии бас-гитары на альбоме были записаны Варгом Викернесом, создателем и единственным участником проекта Burzum. По словам Викернеса, Евронимус написал большую часть гитарных риффов, но он утверждал, что Хеллхаммер, Некробутчер и он сам также написали некоторые риффы. Свои партии Хеллхаммер записал на ударной установке, стоявшей непосредственно в концертном зале, благодаря чему качество ударных на альбоме оказалось необычайно высоким для блэк-метала.

Убийство Евронимуса 
10 августа 1993 года Варг Викернес и Снорре Рух отправились в квартиру Евронимуса в Осло, где после ссоры Викернес зарезал Евронимуса ножом. О том, что могло привести к убийству, спорят до сих пор, в частности, в качестве причин называют конфликт Варга и Евронимуса по поводу доходов от продажи дисков Burzum и борьбу за лидерство в организации The Inner Black Circle of Norway, которую возглавлял Евронимус и в которую входили Викернес и ряд других музыкантов, представлявших норвежскую блэк-метал сцену. Сам Викернес позднее писал, что Евронимус планировал его убийство, и что Викернес фактически прибегнул к самообороне, а большинство из ран на теле Евронимуса образовались от падения на осколки стекла при скатывании с лестницы, а не были нанесены Викернесом.

Во время суда полиция заявила, что в доме Викернеса были обнаружены взрывчатка и боеприпасы. Евронимус и Викернес якобы замышляли взорвать Нидаросский собор, который появляется на обложке альбома. Викернес опроверг это обвинение в интервью 2009 года, заявив: «Я хранил взрывчатку и боеприпасы, чтобы защитить Норвегию, если на нас когда-нибудь нападут. Во время холодной войны Соединенные Штаты и Советский Союз могли принять решение о нападении на нас».

В итоге Варг был приговорен к 21 году тюремного заключения, а Снорре был приговорен к 8 годам за соучастие.

После того, как Викернес убил Евронимуса, родители последнего потребовали, чтобы барабанщик группы Хеллхаммер (Ян Аксель Бломберг) перезаписал партии баса. Однако он не умел играть на басу и не стал ничего менять, а только убрал имя Викернеса из числа музыкантов, перечисленных в буклете альбома. Хеллхаммер позднее говорил, что есть что-то символичное в том, что убийца и жертва оказались на одном альбоме.

В 2009 году Mayhem выпустили черновые миксы из пяти песен с сессии записи De Mysteriis Dom Sathanas в качестве EP Life Eternal.

Звучание и оформление альбома 
Альбом сочетает крайне мрачную атмосферу, монументальные, быстрые гитарные и барабанные партии, но в то же время некоторые композиции выдержаны в медленном темпе. Вокал Аттилы Чихара также вносит свой вклад в атмосферу альбома, что тоже ставит альбом особняком не только среди блэк-метала, но и среди всей металлической музыки в целом.

На обложку альбома помещено монохромное фото Нидаросского собора в Тронхейме.

В первом издании альбома не было текстов песен, сзади на обложке была надпись A Tribute To Euronymous.

Критика 
Альбом считается одним из самых влиятельных альбомов блэк-метала за всю историю. Журнал Metal Hammer писал:

Спустя два десятилетия после того, как он был записан, он продолжает возглавлять списки «лучших альбомов» давних поклонников жанра, и в то же время служит основным источником вдохновения для новых групп, участники которых даже не родились, когда он был записан. Многие скажут, что это самый важный альбом в широком и постоянно растущем каталоге блэк-метала, и очень немногие будут утверждать, что он не является сильным претендентом на эту награду.

Metal Injection описал его как «один из самых важных альбомов блэк-метала всех времен», написав, что «в одной записи слушатель подвергается всей мощи, славе и противоречиям, присущим норвежскому блэк-металу, таким образом что делает его увлекательным артефактом из темного прошлого и важной частью прослушивания блэк-метала».

De Mysteriis Dom Sathanas был включен в список IGN «10 великих альбомов блэк-метала» Metal Hammer named it one of the 20 best black metal albums of the '90s..

Loudwire назвал его 8-м лучшим экстремальным металлическим альбомом всех времен, написав, что «риффы незабываемы, атмосфера едкая и удушающая, а искривленные гортанные крики Аттилы Чихара отправляют все к черту.

Журнал Treble Magazine назвал его одним из 10 основных альбомов блэк-метала.

В 2017 году журнал Rolling Stone поставил De Mysteriis Dom Sathanas на 40-е место в своем списке «100 величайших металлических альбомов всех времен».

Песня «Freezing Moon» была включена в список 25 Extreme Metal Anthems от журнала Kerrang!, а различные песни из этого альбома были исполнены вживую и в студии такими группами, как Dissection (Джон Нёдтвейдт и Оле Оман также исполнили эту песню с Евронимусом в 1991 году), Immortal, Dark Funeral, Carpathian Forest, Gorgoroth, Behemoth, Vader, Enslaved, Cradle of Filth и Darkmoon.

Список композиций

Участники записи

Mayhem 
 Дэд — лирика;
 Аттила Чихар — вокал;
 Евронимус — гитара;
 Варг Викернес (под псевдонимом Count Grishnackh) — бас-гитара;
 Хеллхаммер — ударные;
 Снорре Рух — авторство части текстов и гитарных риффов. «From the Dark Past» содержит риффы из демо «Grymyrk» его группы Thorns.
 Некробутчер — написал часть музыки для треков 1–4 и 7 в соавторстве, а также полностью написал текст для трека «Cursed in Eternity».

Примечания 

Альбомы Mayhem
Дебютные альбомы 1994 года
Альбомы, опубликованные посмертно